Жюльен ( или Julien):

Фамилия 
 
 Жюльен, Андре-Дамьен-Фердинанд (1882—1964) — французский кардинал.
 Жюльен, Бернар-Ромен (1802—1871) — французский художник и гравёр.
 Жюльен, Жак — французский кёрлингист.
  (Жюльен из Тулузы; 1750—1828) — французский деятель, член Конвента.
 Жюльен, Жан де (1686—1766) — французский коллекционер предметов искусства.
 Жюльен, Клод (род. 1960) — бывший канадский хоккеист, тренер.
 Жюльен, Кристина (род. 1988) — канадская футболистка и хоккеистка.
 Жюльен, Кристофер (род. 1993) — французский футболист.
 Жюльен, Луи Антуан (1812—1860) — французский дирижёр.
  (Жюльен из Дрома; 1744—1821) — французский деятель времён Революции, отец последующего.
  (Жюльен из Парижа; 1775—1848) — французский деятель, комиссар Комитета общественного спасения (1793).
 Жюльен, Марсель Бернар (1798—1881) — французский музыковед.
 Жюльен, Пьер (1731—1804) — французский скульптор.
 Жюльен, Реми (1930—2021) — французский мотоциклист, каскадёр и постановщик трюков для кинематографа и телевидения.
 Жюльен, Рене (1878—1970) — французский виолончелист и композитор.
 Жюльен, Станислас Эньян (1797/99—1873) — французский востоковед.
 Жюльен, Франсуа (род. 1951) — французский философ и китаевед.
 Жюльен, Югетт — французская кёрлингистка.

Имя 
 Жюльен де Гренье (? — 1275) — сеньор Сидона в 1247—1260 годах (после — титулярный).

Кулинария 
 Жюльен — запечённое блюдо из овощей или грибов в соусе.
 Жюльен — способ нарезки овощей и фруктов.

Литературные персонажи 
 Жюльен Сорель — главный герой произведения Стендаля «Красное и чёрное».

Другие значения 
 Жюльен — коммуна во французском департаменте Шаранта.

См. также 
 Макс Жюлен — горнолыжник.
 Юлиан, Хулиан, Иулиан
 Сен-Жюльен